Le Championnat de squash du British Open féminin 2004 est l'édition 2004 du British Open qui se déroule à  Nottingham du 9 au 17 octobre 2005. Le tournoi est remporté par Rachael Grinham qui conserve son titre en battant Natalie Grainger en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2004

féminin 2004
Compétition de squash à Nottingham
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2004
Sport en octobre 2004
Sport en novembre 2004